Chatten (volk), een Germaanse stam die ruwweg leefde in het zuiden van het huidige Nedersaksen en het noorden van de huidige deelstaat Hessen
Chatten (communicatie), het voeren van een gesprek door het over en weer typen van tekst tussen twee of meer gebruikers van computers